Плессен — фамилия. Известные носители:

 Плессен, Ганс фон (1841—1929) — прусский военачальник, генерал-полковник, генерал-губернатор Бранденбурга, в ранге генерал-фельдмаршала был командующим императорской штаб-квартирой в годы Первой мировой войны.
 Плессен, Карл Адольф фон (1678—1758) — датский политик.
 
 Плессен, Отто фон (1816—1897) — датский дипломат; посол Дании в Российской империи в 1846—1866 годах.